Plaats in Indonesië
 Ulak Bandung (Muara Sahung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Ulak Bandung (Pajar Bulan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Ulak Bandung (Ujan Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra